Sycamore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sycamore Township (Illinois)
 Sycamore Township (Kansas)
 Sycamore Township (Hamilton County, Ohio)
 Sycamore Township (Wyandot County, Ohio)